There Was a Crooked Man est un film anglais de Stuart Burge (1960) 
There Was a Crooked Man est le titre anglais du western Le Reptile (Joseph L. Mankiewicz, 1970)